Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Intersport Heilbronn Open 2002, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2002, è stato vinto da Aleksandar Kitinov e Johan Landsberg (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da František Čermák e Ota Fukárek (tds n. 4) con il punteggio di 65-7, 6-3, 6-1.

Teste di Serie

  Aleksandar Kitinov /  Johan Landsberg (campioni)
  Julian Knowle /  Michael Kohlmann (quarti di finale)

  Petr Luxa /  David Škoch (quarti di finale)
  František Čermák /  Ota Fukárek (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 2002